Tayyibe ist der Name folgender Orte im Nahen Osten:

 Tayyibe, Stadt in Israel
 Tayibe (Galiläa), Ort in Nord-Israel
 Taibeh (Libanon), Stadt im Süd-Libanon
 Taybeh, Ortschaft in den Palästinensischen Autonomiegebieten
 Hirbet a-Taibeh, Ortschaft im nördlichen Westjordanland